Satz von Artin (nach Emil Artin) steht für folgende Sätze in der Mathematik:

 Satz von Artin in der Galoistheorie, siehe Unabhängigkeitssatz von Dedekind #Verwandte Resultate
 Satz von Artin-Rees in der Kommutativen Algebra
 Satz von Artin-Wedderburn in der Ringtheorie, siehe Halbeinfacher Modul #Satz von Artin-Wedderburn
 Artinsches Reziprozitätsgesetz in der Algebraischen Zahlentheorie
 Induzierte Darstellung #Satz von Artin in der Darstellungstheorie